Festesen ist der Name von

 Gunde Festesen (* 1911), deutsche Jugendbuchautorin und Buchhändlerin
 Gerd Festesen (1935–2003), deutscher Maler und Künstler